Italský výraz sapienza (z latinského sapientia = vědění, moudrost, prozřetelnost) má více významů a vyskytuje se také jako italské příjmení.

Místa 

 Sapienza – sídlo v Itálii
 Bitva u Sapienzy (1354) – bitva benátsko-janovských válek v roce 1354
 Bitva u Sapienzy (1499) – námořní bitva mezi osmanským a benátským námořnictvem v roce 1499
 Sapienzská dohoda – příměří z roku 1209
 Tor Sapienza – 8. obvod hlavního města Řím
 Via della Sapienza – ulice v Sieně

Budovy a instituce 

 Univerzita La Sapienza – největší univerzita v Římě
 Sapienza Università Editrice – nakladatelství v Itálii
 Muzejní síť Sapienza
 UNITELMA Sapienza – soukromá univerzita v Itálii
 Kostel Sant'Ivo alla Sapienza – barokní kostel v Římě
 Kostel Santa Maria della Sapienza (Neapol) – kostel v Neapoli
 Kostel San Pellegrino alla Sapienza dnes pravoslavný chrám svaté Anastázie v Sieně
 Palazzo della Sapienza – historická budova v Římě
 Teatro della Sapienza – divadlo v Perugii

Osoby 

 Al Sapienza – americký herec italského původu
 Alessandro Sapienza – italský sociolog
 Alessio Sapienza
 Anna Sapienzová – výzkumnice
 Antonio Sapienza starší (rusky Антон Антонович Сапиенца / Anton Antonovič Sapienca, 1755—1829) – italský hudební skladatel, dvorní kapelník Petrohradské imperátorské kapely a autor pravoslavné chrámové hudby, otec Antonia Sapienzy mladšího.
 Antonio Sapienza mladší (1794—1855) – italský hudební skladatel, kapelník a učitel zpěvu v Petrohradu, autor oper „Rodrigo” (1823) a „Tamerlan“ (1824). Syn Antonia Sapienzy staršího.
 Anthony Sapienza – americký lékař, ortoped
 C. M. Sapienza – lékař
 Daniela Sapienzová – italská filosofka
 Davide Sapienza – italský spisovatel, překladatel a novinář
 Frank L. Sapienza – americký katolický spisovatel
 Gualberto Gonzalez-Sapienza – uruguayský chemik
 Giuseppe Sapienza – italský advokát a politik italský, otec Goliardy Sapienzové
 Goliarda Sapienzová – italská divadelní a filmová herečka a spisovatelka, dcera Giuseppa Sapienzy
 Christine M. Sapienzová – výzkumnice
 Jeremy Sapienza – americký spisovatel
 Leonardo Sapienza – italský presbyter a spisovatel
 Luca Sapienza – výzkumník
 Luigi Sapienza – italský královský důstojník
 Marcelo Tatit Sapienza – brazilský lékař
 Marco Sapienza – italský lékař, chirurg
 Maria Rosaria Sapienzová – italská onkoložka
 Martina Sapienzová – italská lékařka
 Orazio Sapienza – italský odborář a politik
 Paolo Sapienza – italský lékař, chirurg
 Paolo Sapienza – italsko-americký ekonom
 Patrizia Sapienzová – italská herečka
 Paul J. Sapienza – americký biochemik
 Paulo Vitor Sapienza – brazilský politik
 Peggy Rae Sapienzová (provd. Pavlatová) – americká spisovatelka sci-fi
 Piero Sapienza – italský filosof a duchovní
 Rick Sapienza – hráč amerického fotbalu
 Riccardo Sapienza – fyzik, výzkumník
 Vitor Sapienza – brazilský politik

Ostatní 

 Horská chata Giovannino Sapienza – horská chata poblíž sopky Etny na Sicílii
 Sapienza (časopis) – italský odborný časopis
 Sapienza – v italštině Boží prozřetelnost – atribut Boha nebo personifikace (sophia)
 Sapienza Divina (Boží prozřetelnost) – malba Jana Hoogsaata
 Sapienza Divina (Boží prozřetelnost) – malba Andrey Sacchiho

Související články  

 Sophia